Епархия Банмо () — епархия Римско-католической церкви с центром в городе Банмо, Мьянма. Епархия Банмо входит в митрополию Мандалая. Кафедральным собором епархии Банмо является церковь святого Патрика.

История 
28 августа 2006 года Папа Римский Бенедикт XVI издал буллу Venerabiles Fratres, которой учредил епархию Банмо, выделив её из епархии Мьичины.

Ординарии епархии 
 епископ Raymond Sumlut Gam (28.08.2006 — по настоящее время).

Источник 
 Annuario Pontificio, Ватикан, 2007.
  Булла Venerabiles Fratres, AAS 98 (2006), стр. 689

Ссылки 
 Информация на сайте catholic-hierarchy.org

Католические епархии Мьянмы